Mitrídates (assassinado em ) foi um persa de alto nível, e sobrinho de Dario III.

Dinastia aquemênida
Alexandre, o Grande